Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Debreczynie 7 i 8 sierpnia.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa Węgier w półmaratonie rozegrano 18 kwietnia w Encs.

Mężczyźni

Kobiety

Chód na 20 km 
Mistrzostwa Węgier w chodzie na 20 kilometrów rozegrano 25 kwietnia w Békéscsaba.

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Węgier w wielobojach rozegrano 18 i 19 września w Budapeszcie.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 na Węgrzech
2010 w lekkoatletyce
2010
Sport w Debreczynie